Flere personer bærer navnet Michael Larsen:

 Michael Larsen – en dansk forfatter, journalist, foredragsholder og debattør.
 Michael Larsen (fodboldspiller, født 1969) – en dansk fodboldspiller, der deltog ved Sommer-OL 1992.
 Michael Larsen (fodboldspiller, født 1980) – en dansk fodboldspiller (forsvar).
 Michael Larsen (fodboldspiller, født 1983) – en dansk fodboldspiller (forsvar).